Джеймс, Стив (род. 1949) — английский футболист.
 Джеймс, Стив (1952—1993) — американский актёр.
 Джеймс, Стив (род. 1955) — американский продюсер и режиссёр.
 Джеймс, Стив (род. 1961) — английский снукерист.
 Джеймс, Стив (род. 1967) — английский крикетчик.